Langfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Langfeldt (1893–1981), deutscher Bibliothekar
 Rainer Langfeldt (* 1950), deutscher Maler